Фёдор Палецкий:
 Палецкий, Фёдор Дмитриевич (ум. 1564) — воевода и окольничий на службе русского царя Ивана Васильевича Грозного.
 Палецкий, Фёдор Иванович Больший — князь, воевода на службе московским царям Ивану III и Василию III.
 См. также 
 Фёдор Давыдович Пёстрый (князь Палецкий) — один из последних владетельных стародубских князей, перешедших на службу в Москву.